Каролтон има више значења:
 Каролтон (Илиноис)
 Каролтон (Тексас)
 Каролтон (Вирџинија)
 Каролтон (Џорџија)
 Каролтон (Алабама)
 Каролтон (Кентаки)
 Каролтон (Мисисипи)
 Каролтон (Мисури)
 Каролтон (Мичиген)
 Каролтон (Охајо)